Василий Иванович може да се отнася за:
 Василий III (1479-1533), велик княз на Московското княжество
 Василий IV (1552-1612), цар на Русия